

Cinema 
 Gli specialisti – film del 1969 diretto da Sergio Corbucci
 Gli specialisti – film del 2015 diretto da Tony Bui

Televisione 
 Gli specialisti (Soldier of Fortune, Inc.) – serie televisiva statunitense del 1997
 Gli specialisti (Die Spezialisten – Im Namen der Opfer) – serie televisiva tedesca del 2016